L'assedio di Negroponte può riferirsi a uno dei due assedi della città di Calcide in Grecia (chiamata dai veneziani Negroponte): 

 Assedio di Negroponte (1470) da parte dei turchi ottomani 
 Assedio di Negroponte (1688) da parte dei veneziani

Pagine correlate 
 Battaglia di Calci del 429 a.C. fra Atene contro le polis della Calcidica e i loro alleati
 Assedio di Euripos dell'883 tra l'impero bizantino e gli Abbasidi
 Guerra di successione eubeota, una serie di attacchi e catture sulla città da parte dei Franchi e dei Veneziani